Regeringsraad (Luxemburg), de hoogste macht in het Groothertogdom Luxemburg van 1831 tot 1840
Regeringsraad-von Goedecke, van 1831 tot 1839
Regeringsraad-Hassenpflug, van 1839 tot 1840
Regeringsraad (Zwitserland), in de meeste Duitstalige kantons van Zwitserland de benaming voor het uitvoerend bestuur van het kanton